Filialkirche St. Johann ist der Name folgender Kirchen:
 Filialkirche St. Johann am Kirchberg, Steiermark
 Filialkirche St. Johann (Piding), Bayern
 Filialkirche St. Johann (Villach), Kärnten
 Filialkirche St. Johann (Wolfsberg), Kärnten

Siehe auch:
 Johannes-der-Täufer-Kirche